Музей истории города Харцызска — музей, основанный 1967 года в Харцызске.

История 
Музей основан 4 ноября 1967 года как отдел Донецкого областного краеведческого музея.

С 1971 года носит звание народный.

С 1991 года работает самостоятельно.

Коллекция 
В коллекции музея существуют предметы от древнейших времён до современного периода.

В музее 7 залов:
 В первом зале рассказывается об истории края до начала XX века. В зале присутствуют образцы останков животных, орудий труда, одежды, полотенец.
 Во втором — рассказывается история Харцызска с начала 20 века до 1980 годов.
 Третий — посвящён В. Ф. Шалимову.
 Четвёртый зал повествует об истории города с 1980 годов до современного периода.
 3 выставочных зала, в которых представляются выставки, посвящены современному Харцызску и событиям афганской войны.

Музей гордится следующими своими экспонатами: пушкой, сделанной в 1870 году и использовавшейся для сигналов, одеялом 1880 года, зубами и костями мамонтов.

Примечания 

Краеведческие музеи Украины
Музеи Донецкой области
Здания и сооружения Харцызска
Организации Харцызска